Osoby o tym nazwisku:
 Albiert Batyrow – rosyjski i białoruski zapaśnik
 Sapar Batyrow – turkmeński szachista
 Gurbangeldi Batyrow – turkmeński piłkarz
 Şaja Batyrow – radziecki i turkmeński polityk